Toy steht für:
 Toy (Iran) (auch: Tūy, Tūi, Tavi), Ort im Daman Kuh Rural District, Esfarayen County, Nord-Chorasan, Iran
 Toy Veículos, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 englisch Toy, im 16. und 17. Jahrhundert musikalische Bezeichnung für ein Lied, ähnlich dem Air, etwa als Lautenlied von Francis Cutting (um 1600) oder Instrumentalstück für Laute im Lute Book von William Ballet oder für zwei Lauten bei Thomas Robinson in The Schoole of Musicke
 Toy (Lied), Gewinnersong des Eurovision Song Contest 2018 von Netta Barzilai aus Israel
 Toy, Album von David Bowie (für 2001 vorgesehen, 2021 posthum veröffentlicht)
 Toy, Album (2016) von Yello
 The Toy (dt.: Der Spielgefährte), US-amerikanische Filmkomödie (1982)

Toy ist der Familienname folgender Personen:
 Crawford Howell Toy (1836–1919), US-amerikanischer Theologe und Hebraist 

Toy ist der Künstler- bzw. Rufname folgender Personen:
 Toy (Sänger) (eigentlich António Manuel Neves Ferrão; * 1963), portugiesischer Popsänger
 Toy (Fußballspieler) (eigentlich Vítor Manuel Andrade Gomes da Costa; * 1977), capverdischer Fußball-Nationalspieler
 ursprünglicher Künstlername von Jasmin Herren

toy steht für:
 Topoiyo (ISO-639-3-Code), Kaili-Pamona-Sprache in Westsulawesi, Indonesien

TOY steht für:
 Flughafen Toyama (IATA-Code), japanischer Flughafen

T.O.Y. steht für:
 T.O.Y., deutsche Elektro-Band, siehe Evils Toy

Siehe auch:
 Toys
 TOI
 TOJ

Abkürzung